Сухэ-Батор — монгольское имя, образованное от слова cүх (топор) и титула баатар.

Известные носители 

 Дамдины Сухэ-Батор (1893—1923) — военачальник, один из вождей монгольской Народной революции.
В честь него названы:
 Орден Сухэ-Батора () — высшая государственная награда Монголии.
 Сухэ-Батор — город в Монголии.
 Сухэ-Батор — аймак в Монголии.
 Сухэ-Батор — район Улан-Батора.
 Площадь Сухэ-Батора — центральная площадь Улан-Батора.
 Улица Сухэ-Батора — улица в Бишкеке.
 Улица Сухэ-Батора — улица в Барнауле.
 Улица Сухэ-Батора — улица в Иркутске.
 Улица Сухэ-Батора — улица в Улан-Удэ.
 «Сухэ-Батор» — монгольский грузо-пассажирский теплоход.
 Именной танк Т-34 в танковой колонне «Революционная Монголия».
 Полк — 44-й Гвардейский Бердичевский ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, орденов Монгольской Народной Республики Сухэ-Батора и Боевого Красного Знамени учебный танковый полк имени Сухэ-Батора.

Монгольские имена